Gorzyczki (Silezië)
 Gorzyczki (Groot-Polen)